Rio Han (Coreia) (Han-gang 한강; 漢江) — rio da Coreia do Sul
 Rio Han (afluente do rio Yangtzé) (Han Jiang 汉江) — rio da China central
 Rio Han (Guangdong) (Han Jiang 韩江) — rio do sudeste da China
 Rio Han (Vietnã) (Sông Hàn; 汗江) — rio do Vietnã

Desambiguações de topônimos